Васи́лий Щети́нин:

 Щетинин, Василий Григорьевич (по прозвищу Борода) — князь; русский полковой воевода в XV—XVI веках.
 Щетинин, Василий Михайлович (1965—2017) — российский архитектор, художник, дизайнер.
 Щетинин, Василий Николаевич (1790 — до 1879) — генерал-майор, командир 3-й бригады 24-й пехотной дивизии.
 Щетинин, Василий Романович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Примечания